

Топоніми 
Фудзісава — місто в Японії, в префектурі Канаґава.
Фудзісава — містечко в Японії, в префектурі Івате.

Персоналії 
Фудзісава — японське прізвище.
 Фудзісава Сацукі — японська керлінгістка
 Фудзісава Хідеюкі — японський гравець у го, почесний Кісей.
 Фудзісава Ріна — японська гравчиня в го, онука Хідеюкі.